

Cinema 
 The Flirt – film del 1912 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
 The Flirt – film del 1913 diretto da William Humphrey
 The Flirt – film del 1913 prodotto dalla Reliance Film Company
 The Flirt – film del 1914 diretto da Robert Thornby
 The Flirt – film del 1914 diretto da Charles Ransom
 The Flirt – film del 1916 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber
 The Flirt – film del 1916 diretto da Billy Quirk
 The Flirt – film del 1917 diretto da Billy Gilbert
 The Flirt – film del 1922 diretto da Hobart Henley

Letteratura
 The Flirt – romanzo di Booth Tarkington

Pagine correlate 
 Flirt (disambigua)